Ва́рночицы () — топоним.

Населённые пункты 
 Варночицы — серболужицкое наименование чешского города Варнсдорф.
 Варночицы — серболужицкое наименование общины Арнсдорф, район Баутцен, земля Саксония.
 Варночицы — серболужицкая деревня в коммуне Добершау-Гаусиг, район Баутцен, земля Саксония.